Ngiri peut désigner :
 la Ngiri, un affluent de l'Oubangui,
 la Réserve de la Ngiri, une aire protégée de la République démocratique du Congo
 Ngiri-Ngiri, une commune de la République démocratique du Congo.
 les langues ngiri, des langues bantoues

Blandine Nyeh Ngiri (née en 1996), lutteuse camerounaise